

Patronymes 

 Antoine Courbon-Saint-Genest (1753-1838), homme politique français ;
 Charles de Courbon (1622-1696), administrateur colonial français ;
 Charles de Courbon-Blénac (1710-1766), officier de marine et aristocrate français ;
 Jean Courbon (1913-1986),  ingénieur des ponts et chaussées français ;
 Paul Courbon (1879-1958), psychiatre français ;
 Paul Courbon (), un spéléologue français.

Toponymes 

 Château de la Roche-Courbon